Leucosporidiaceae är en familj av svampar. Leucosporidiaceae ingår i ordningen Leucosporidiales, klassen Microbotryomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Leucosporidiaceae